Pomel steht für:
 Pomela bona, eine Wüstung in Mecklenburg-Vorpommern
 Name unter dem die Ersterwähnung von Pomellen im Jahr 1243 verzeichnet wurde

Pomel ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste Pomel (1821–1898), französischer Geologe und Paläontologe
 Thierry Pomel (* 1957), französischer Springreiter